Аміт Елор — американська борчиня вільного стилю, чемпіонка світу.
 «Елор» Хелорус, Хелорос, Хелорум, Елорус або від італійської «Елор» — стародавнє місто на острові Сицилія.